Miejscowości w USA:
 Lone Oak – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Meriwether
 Lone Oak – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McCracken
 Lone Oak – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hunt
 Lone Oak – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sequatchie

Gminy w USA:
 Lone Oak (ang. Lone Oak Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates